Rhineland - nome em inglês para a Renânia
 Rhineland (Missouri)
 Rhineland (Texas)

Ver também 
 Rheinland

Desambiguação